De Tsjechische voetbalclub FC Baník Ostrava speelt sinds 1959 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Europese duels 

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Baník Ostrava

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1959
|Mitropacup
|1/4
|
|FK Partizan
|3-4||1-1 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1960
|Mitropacup
|Groep
|
|OFK Beograd
|4-4 ||2-1 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1962
|Mitropacup
|Groep 2
|
|Atalanta Bergamo
|2-8||0-0 (T)|| 2-8 (U)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep 2
|
|MTK Boedapest
|5-5||2-4 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep 2 (4e)
|
|FK Partizan
|3-3||2-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1963
|Mitropacup
|1/4
|
|Vasas SC Boedapest
|1-6||1-1 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1968
|Mitropacup
|1/8
|
|Cagliari Calcio
|3-8||0-6 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1969
|Mitropacup
|1/8
|
|HNK Hajduk Split
|5-3||4-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/4
|
|Zeljeznicar Sarajevo
|1-5||1-1 (U)|| 0-4 (T)
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Vitória SC
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1973/74
|Europacup II
|1R
|
|Cork Hibernians FC
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|1. FC Magdeburg
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 nv (U)
|-
|1974/75
|UEFA Cup
|1R
|
|Real Sociedad
|5-0||1-0 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Nantes Atlantique
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 nv (T)
|-
|
|
|1/8
|
|SSC Napoli
|3-1||2-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Borussia Mönchengladbach
|1-4||0-1 (T)|| 1-3 (U)
|-
|1976/77
|Europacup I
|1R
|
|Viking FK
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Bayern München
|2-6||2-1 (T)|| 0-5 (U)
|-
|1978/79
|Europacup II
|1R
|
|Sporting Lissabon
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="4"|14.0
|-
|
|
|1/8
|
|Shamrock Rovers
|6-1||3-0 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|1. FC Magdeburg
|5-4||1-2 (U)|| 4-2 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Fortuna Düsseldorf
|3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1979/80
|UEFA Cup
|1R
|
|Orduspor
|6-2||0-2 (U)|| 6-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Dynamo Kiev
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1980/81
|Europacup I
|1R
|
|ÍB Vestmannaeyja
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|BFC Dynamo Berlin
|1-1 <small>u||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Bayern München
|2-6||0-2 (U)|| 2-4 (T)
|-
|1981/82
|Europacup I
|1R
|
|Ferencvárosi TC
|5-3||2-3 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Rode Ster Belgrado
|3-4||3-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1982/83
|UEFA Cup
|1R
|
|Glentoran FC
|4-1||3-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|Valencia CF
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|Boldklubben 1903
|6-1||5-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|RSC Anderlecht
|2-4||0-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1985
|Mitropacup
|Groep
|
|Iskra Bugojno
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep
|
|Atalanta Bergamo
|0-0||0-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|Groep
|
| Spartakus Békéscsaba
|1-1||1-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1985/86
|UEFA Cup
|1R
|
|LASK
|0-3||0-2 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1989
|Mitropacup
|1/2
|
|Vojvodina Novi Sad
|walkover|| ||
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|F
|
|Bologna FC 1909
|4-2||2-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
|1989/90
|UEFA Cup
|1R
|
|Hansa Rostock
|7-2||3-2 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Dynamo Kiev
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|Aston Villa FC
|2-5||1-3 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1991/92
|Europacup II
|1R
|
|Odense BK
|4-1||2-0 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Galatasaray SK
|2-2 <small>u||1-0 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2004/05
|Champions League
|3Q
|
|Bayer 04 Leverkusen
|2-6||0-5 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|1R
|
|Middlesbrough FC
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1R
|
|sc Heerenveen
|2-5||2-0 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1R
|
|Spartak Moskou
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|2010/11
|Europa League
|2Q
|
|WIT Georgia
|6-0||6-0 (U)|| 0-0 (T)
|rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|3Q
|
|FK Dnepr Mahiljow
|1-3||0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 75.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjechië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Resultaten

Aantal

Clubs waar FC Baník Ostrava tegen speelde 

FC Baník Ostrava
Baník Ostrava